Fu-pching je čínské místopisné jméno, které může označovat:

 Fu-pching (Che-pej) – okres v městské prefektuře Pao-ting v provincii Che-pej;
 Fu-pching (Šen-si) – okres v městské prefektuře Wej-nan v provincii Šen-si.